Denumirea de Bosilkovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bosilkovo, un sat în comuna Sungurlare, regiunea Burgas;
 Bosilkovo, un sat în comuna Banite, regiunea Smolean.